Újhuta, Bükkszentkereszt neve 1940-ig
 Háromhuta egy részének, az egykori Új-Regéczhutának mai neve,